Laekvere se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Laekvere, comună (vald) în Județul Lääne-Viru, Estonia

Localități
 Laekvere, târgușor în comuna Laekvere, reședința comunei.